Dividend kan syfta på:

 En operator i en division, se Division (matematik).
 En finlandssvensk synonym till aktieutdelning.